Der Mercedes Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2000 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amsterdam die Energis Open und in Umag die Croatia Open gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr an eins gesetzt schon in der zweiten Runde am deutschen Wildcard-Inhaber Daniel Elsner scheiterte. Es gewann der Argentinier Franco Squillari, der damit den zweiten Titel der Saison und den dritten Titel seiner Karriere feierte. Alle Titel gewann er bei deutschen Turnieren.
Im Doppel siegte die an eins gesetzte tschechische Paarung Jiří Novák und David Rikl, die damit die Nachfolge von Daniel Orsanic und Jaime Oncins antraten. Die Titelverteidiger waren dieses Jahr an vier gesetzt und schieden schon in der ersten Runde aus. Für die beiden Tschechen war es der vierte Titel der Saison, darüber hinaus war es ihr insgesamt zehnter Titel zusammen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 900.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Stuttgart